Dit is een lijst van planetoïden 111201-111300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 111201 - || 2001 WT24 || 18 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111202 - || 2001 WY24 || 18 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111203 - || 2001 WC27 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111204 - || 2001 WK27 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111205 - || 2001 WN27 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111206 - || 2001 WM29 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111207 - || 2001 WZ29 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111208 - || 2001 WW30 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111209 - || 2001 WB31 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111210 - || 2001 WF31 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111211 - || 2001 WW32 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111212 - || 2001 WB35 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111213 - || 2001 WD35 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111214 - || 2001 WV35 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111215 - || 2001 WL36 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111216 - || 2001 WM39 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111217 - || 2001 WU39 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111218 - || 2001 WF40 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111219 - || 2001 WJ40 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111220 - || 2001 WP40 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111221 - || 2001 WA41 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111222 - || 2001 WF41 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111223 - || 2001 WS41 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111224 - || 2001 WZ42 || 18 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111225 - || 2001 WE44 || 18 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111226 - || 2001 WO48 || 19 november 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111227 - || 2001 WW52 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111228 - || 2001 WY52 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111229 - || 2001 WO55 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111230 - || 2001 WR59 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111231 - || 2001 WM60 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111232 - || 2001 WS62 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111233 - || 2001 WP70 || 20 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111234 - || 2001 WG90 || 21 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111235 - || 2001 WH90 || 21 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111236 - || 2001 WJ90 || 21 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111237 - || 2001 WN91 || 21 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111238 - || 2001 WO91 || 21 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111239 - || 2001 WZ97 || 19 november 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111240 - || 2001 WC101 || 16 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111241 - || 2001 XV || 7 december 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 111242 - || 2001 XG2 || 8 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111243 - || 2001 XS2 || 8 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111244 - || 2001 XV2 || 8 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111245 - || 2001 XE3 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111246 - || 2001 XD4 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111247 - || 2001 XF4 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111248 - || 2001 XT7 || 8 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111249 - || 2001 XE8 || 8 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111250 - || 2001 XE9 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111251 - || 2001 XX9 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111252 - || 2001 XA10 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111253 - || 2001 XU10 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111254 - || 2001 XJ15 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111255 - || 2001 XZ15 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111256 - || 2001 XX18 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111257 - || 2001 XY20 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111258 - || 2001 XO22 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111259 - || 2001 XY22 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111260 - || 2001 XR24 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111261 - || 2001 XC26 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111262 - || 2001 XE26 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111263 - || 2001 XK26 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111264 - || 2001 XN26 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111265 - || 2001 XC29 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111266 - || 2001 XK29 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111267 - || 2001 XN29 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111268 - || 2001 XN31 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111269 - || 2001 XC32 || 7 december 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111270 - || 2001 XE32 || 7 december 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111271 - || 2001 XM33 || 11 december 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111272 - || 2001 XN33 || 11 december 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111273 - || 2001 XW34 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111274 - || 2001 XA35 || 13 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111275 - || 2001 XF36 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111276 - || 2001 XX36 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111277 - || 2001 XE38 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111278 - || 2001 XG38 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111279 - || 2001 XU38 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111280 - || 2001 XD39 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111281 - || 2001 XC41 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111282 - || 2001 XD41 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111283 - || 2001 XE41 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111284 - || 2001 XH42 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111285 - || 2001 XE43 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111286 - || 2001 XC46 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111287 - || 2001 XT47 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111288 - || 2001 XE48 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111289 - || 2001 XE50 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111290 - || 2001 XZ50 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111291 - || 2001 XB51 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111292 - || 2001 XN51 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111293 - || 2001 XA52 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111294 - || 2001 XO53 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111295 - || 2001 XR53 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111296 - || 2001 XG54 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111297 - || 2001 XH55 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111298 - || 2001 XZ55 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111299 - || 2001 XP56 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111300 - || 2001 XZ56 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten